Urucará kan syfta på:

Brasilien 

 Urucará (kommun), Amazonas, 
 Urucará (ort), Amazonas,